Flash Gordon, lik iz ZF stripa
 Flash Gordon (album), album grupe Queen
 Flash Gordon (1980), ZF film iz 1980. godine